Cebú puede hacer referencia a:

 Bos primigenius indicus (antes Bos taurus indicus), el «cebú», una subespecie de bóvido doméstica originaria de Asia.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de Filipinas:

 Cebú, una ciudad.
 La provincia de Cebú.
 Gran Cebú, la principal área metropolitana de la provincia anterior.
 La isla de Cebú, la isla principal de la provincia de Cebú.

Además, puede hacer referencia a:

 El idioma cebuano, una lengua perteneciente al filo austronesio, oficial en Filipinas.
 La etnia cebú.

Enlaces externos